Елизарьево — название населённых пунктов в России:

 Елизарьево — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Елизарьево — деревня в Кривошеинском районе Томской области.